Der Begriff Mikrokugel steht für:

 Cenosphäre, inerte, hohle Kugel mikroskopischer Dimension
 Microbeads, Polymer-Mikrokugeln in Peeling-Kosmetikprodukten